Motociklistična Velika nagrada Katalonije je motociklistična dirka svetovnega prvenstva od sezone 1996.

Zmagovalci

Katalonija

Motošport v Španiji
Katalonija
Športne prireditve, ustanovljene leta 1996